R91 peut faire référence à :
 Charles de Gaulle (R91), un porte-avions nucléaire de la Marine nationale française ;
 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres